Edifici de La Boella, edifici al municipi de Reus (Baix Camp)
 Jaciment arqueològic del barranc de la Boella, jaciment al barranc de la Boella al terme municipal de la Canonja
 Mas la Boella, masia al municipi de la Canonja, a la comarca catalana del Tarragonès
 Riera de la Boella, curs fluvial situat a cavall de les comarques del Baix Camp i del Tarragonès